Суґіморі Нобуморі (杉森信盛), Тікамацу Мондзаемон (; 1653—1724) — японський драматург театру кабукі і лялькового театру нінґьо-дзьорурі періоду Едо. Справжнє ім'я — . Псевдонім — Сорінсі (巣林子).
 Кен Сугіморі (; * 27 січня 1966, Фукуока) — японський ігровий дизайнер, художник, ілюстратор і манґака.